La alera foral es una servidumbre de pastos típica del Reino de Aragón. 

Dicha servidumbre se refiere al derecho que tienen los vecinos de un lugar de apacentar el ganado en los términos o territorios que se puedan alcanzar desde sus propias eras hasta los lugares circunvecinos. El derecho se extiende de sol a sol de tal modo que saliendo de las eras de un lugar tras la salida del sol puedan volver a dicho lugar antes de la puesta del mismo.

Referencias
Diccionario de la lengua castellana, 1770

Derecho foral de España